Косраэ (или кусаие) — микронезийский народ, проживающий в Федеративных Штатах Микронезии, население острова Кусаие (старое название — Юалан), в группе Каролинских островов. По культуре близки Понапе. Численность — около 5000 человек. Язык — косраэ, или кусаие, микронезийская группа австронезийской языковой семьи. Верующие — христиане.

Социальное деление 
Косраэ делятся на знать (лем) и общинников (мет сисик). Общество состоит из матрилинейных кланов во главе с вождём (юрос или токоеа), объединённые в территориальные группы (фелы). Есть общинные дома (лом элан, лом оуноу, унум, паэ).

Быт и традиции 
По хозяйственной деятельности косраэ мало отличаются от остальных микронезийцев. Основное занятие — земледелие (культуры — батат, таро, ямс, какао). Занимаются производством копры, рыболовством. Производят ткани из волокон банана, окрашивают их.

Орудия туда в основном изготавливаются из раковин. Дома — четырёхугольные с тростниковой крышей, иногда(особенно у знати — на платформе).

Существует обычай взаимных подарков, питьё кавы, татуировка, раскрашивание тела куркумой. Сохраняются традиционные верования.

Литература 
 М. С. Полинская Косраэ // Энциклопедия «Народы и религии мира», под ред. В. А. Тишкова, М.-1998.

Микронезийские народы
Народы Федеративных Штатов Микронезии